Mamassirou peut désigner au Burkina Faso :
 Mamassirou, commune du département de Pobé-Mengao
 Mamassirou, commune du département de Tongomayel